Bösenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Bösenberg (1841–1903), deutscher Kaufmann und Amateurarachnologe
 Heinrich Bösenberg (1745–1828), deutscher Theaterschauspieler
 Jost-Arend Bösenberg (* 1955), deutscher Fernsehjournalist und Produzent
 Max Bösenberg (1847–1918), deutscher Architekt
 Peter Bösenberg (* 1970), deutscher Fotograf, Drehbuchautor und Regisseur